Gradski Stadion (Bijeljina), in Bosnië en Herzegovina
 Gradski Stadion (Borovo), in Kroatië
 Stadion Čair, of Gradski Stadion Čair, in Niš, Sevië
 Gradski Stadion (Koprivnica), in Kroatië
 Gradski Stadion (Kumanovo), in Noord-Macedonië
 Stadion Gradski (Nikšić), in Montenegro
 Stadion Gradski vrt, in Osijek, Kroatië
 Gradski Stadion (Prilep), in Noord-Macedonië
 Gradski Stadion (Pula), in Kroatië
 Toše Proeskiarena, vroeger het Gradski Stadion en de Philip II Arena, in Skopje, Noord-Macedonië
 Gradski Stadion (Split), in Kroatië
 Ecolog Arena, in Tetovo, Noord-Macedonië
 Gradski Stadion (Tsjerven Brjag), in Bulgarije
 Gradski Stadion (Velika Gorica), in Kroatië
 Gradski Stadion (Vitez), in Bosnië en Herzegovina

Zie ook 
 Stadsstadion (doorverwijspagina)